Сивцев — фамилия:
 Сивцев, Александр Анатольевич (род. 1962) — советский дзюдоист.
 Сивцев, Дмитрий Кононович (1906—2005) — якутский писатель и драматург.
 Сивцев, Иван Николаевич (род. 1958) — советский и российский тренер по вольной борьбе.
 Сивцев, Степан Петрович (род. 1960) — советский и российский тренер по вольной борьбе.

См. также 
 Сивцево
 Сивцев Вражек